Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et Y.

Codes 
 .by, Biélorussie (domaine de premier niveau d'Internet)
 BY, Biélorussie (norme ISO 3166-1)
 BY, Biélorussie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 BY, République socialiste soviétique biélorusse (norme ISO 3166-1, jusqu'en 1992)
 BY, Burundi (norme FIPS 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 BY, Thomsonfly, Britannia Airways avant 2005 (code AITA)
 BY, Bataille de Yavin dans l'univers de Star Wars (point 0 du calendrier)
 BY, Signature dans les licences Creative Commons

Toponymie

Le By, ruisseau de la province de Hainaut, affluent de la Trouille.

By, un village du Cameroun dans la commune de Yabassi

By, commune du Doubs
 By, ancienne commune française du département de Seine-et-Marne rattachée à Thomery ; le château de By qui y est situé a été occupé par la peintre Rosa Bonheur
 By, nom d'un estey du Médoc se jetant dans la Gironde entre les communes de Bégadan et Saint-Christoly-Médoc, éponyme du Port de By (commune de Bégadan) et de plusieurs « châteaux » (propriétés viticoles)

By, localité suédoise de la commune d'Avesta

Personnalité 
 John By (~1779-1836), officier britannique, fondateur d'Ottawa

Code